Дев:

 Дев — дух в армянской мифологии
 Дев (род. 1989) — американская певица